Список альбомов № 1 1980-х годов (Чарт альбомов Соединённого Королевства, UK Albums Chart) включает только те альбомы, которые достигли № 1 в рейтинге продаж музыкальных альбомов в Великобритании 1980-х годов. Еженедельно составляется «The Official Charts Company» (ОСС) и публикуется в журнале «Music Week» (лучшие 75) и на официальном сайте ОСС (лучшие 100).

Список альбомов № 1

По исполнителям 

Десять исполнителей более 10 недель возглавляли хит-парад альбомов со своими дисками в 1980-х.

По лейблам 
Шесть фирм звукозаписи более 20 недель возглавляли хит-парад в 1980-х.

Рождественские альбомы 

В Великобритании рождественскими альбомами номер один считаются те, которые занимают первое место в UK Albums Chart в Рождество. Как правило, это альбом, который был объявлен номером один в воскресенье перед 25 декабря — если Рождество выпадает на воскресенье, то официальным номером один считается тот, который был объявлен в чарте в этот день. В 1980-х годах следующие альбомы стали рождественскими номерами.

См. также 
 UK Albums Chart
 UK Singles Chart
 Billboard 200

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Списки альбомов № 1 в Великобритании
Списки альбомов № 1 по годам